Aille heißen folgende Flüsse:
 Aille (Atlantischer Ozean), Fluss zum Atlantik im County Clare, Irland
 Aille (Argens), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Argens im Département Var, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur